A 2019-es wimbledoni teniszbajnokság női egyéni tornájának selejtezőjében 128 játékos vehetett részt a háromfordulós megmérettetésen a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért. A versenyre a főverseny kezdete előtt, június 25–27. között került sor. A verseny történetében ez volt az első alkalom, hogy 12 helyett 16 játékos juthatott tovább a kvalifikációból. Ugyancsak első alkalommal a döntő játszmában 12–12 után rövidített játszma dönthetett volna a győzelemről, ennek alkalmazására azonban a selejtező során nem került sor.

A selejtezőben a világranglistán elfoglalt helyük alapján Babos Tímea, Bondár Anna és Stollár Fanny szerzett jogot az indulásra. Babos Tímea és Bondár Anna már az első körben, Stollár Fanny a második körben kényszerült búcsúzni.

Kiemeltek

Kvalifikációt szerzett versenyzők

Sorsolási tábla
 Alt = helyettesítő
 PR = védett ranglistával
 WC = szabadkártya

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

9. csoport

10. csoport

11. csoport

12. csoport

13. csoport

14. csoport

15. csoport

16. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla

N1